Europamästerskapet i korfball 2016 var det sjätte europamästerskapet i korfball och spelades i Nederländerna 22–30 oktober 2016.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Playoff
Vinnarna går till spel om plats 5-7, förlorarna går till spel om plats 8-10.

Spel om åttonde- till tiondeplats

Spel om femte- till sjundeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
ikf.org
worldkorfball.org

2016
2016 i Nederländerna
Sportåret 2016
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Korfball i Nederländerna